Tipperary kan syfta på:

 HMS Tipperary (1914)
 Tipperary (sång) – sång från 1907
 Tipperary (låt av Nellie McKay)– låt från musikalbumet Pretty Little Head, Nellie McKay, 2006
 Tipperary Crystal – kristall tillverkad i grevskapet Tipperary
 Tipperary (cocktail) – en cocktail

Geografi

Irland 

 Tipperary (grevskap), Munster, 
 Tipperary (ort), Munster, 
 North Tipperary
 South Tipperary

Se även 
 It's a Long Way to Tipperary – sång från 1912

Robotskapade Irlandförgreningar